L'Al-Hazm Rass è una società calcistica saudita con sede nella città di Al-Rass. Milita nella Lega saudita professionistica, massimo livello del campionato saudita.

Palmarès

Competizioni nazionali

2004-2005, 2020-2021

Rosa 2019-2020

Rosa 2018-2019

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Società calcistiche saudite